Ljoebatsj (Wit-Rusland) - dorp in de Wit-Russische oblast Minsk
 Ljoebatsj (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Ljoebatsj (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod